Le Pornographe est le titre de plusieurs œuvres. Le terme, composé de la racine grecque pornê (« prostituée ») et du suffixe -graphos (« écrire »), a été créé par Nicolas Edme Restif de La Bretonne en 1769 et désigne d'abord l'auteur d'un traité  sur la prostitution, avant de s'appliquer, par extension, à un auteur spécialisé dans la réalisation d'œuvres obscènes.

 Le Pornographe (1769) est un traité de Nicolas Edme Restif de La Bretonne
 Le Pornographe est le titre du  de Georges Brassens, édité en 1958 ;
 Le Pornographe, première chanson de l'album de Georges Brassens ;
 Le Pornographe est un film franco-canadien réalisé par Bertrand Bonello en 2001,
 Les Pornographes est un roman de Akiyuki Nosaka paru en 1963 dont est tiré le film Le Pornographe (Introduction à l'anthropologie)
 Le Pornographe (Introduction à l'anthropologie), un film japonais réalisé par Shohei Imamura en 1966,
 Le pornographe (The Pornographer) est un roman de John McGahern, paru en 1979 (1981 pour la traduction française)